Tricolore è una parola che significa "che ha tre colori". Solitamente si riferisce alle bandiere nazionali composte appunto da tre colori, ma può indicare anche altro.
 Tricolore – bandiera di tre colori
 Tricolore – singolo del 2011 dei Moran
 Tricolore – pallone ufficiale del Campionato mondiale di calcio 1998 in Francia
 Tricolore – stazione della linea 4 della metropolitana di Milano
 Bandiera d'Italia (Tricolore) – vessillo nazionale della Repubblica Italiana
 Il Tricolore – giornale settimanale dei giovani fascisti, fondato nel 1927
 Sala del Tricolore – sala consiliare del comune di Reggio nell'Emilia